

Домбровиця — колишня назва міста Дубровиця, Сарненський район, Рівненська область, Україна.

Населені пункти та їхні частини

 Домбровиця — село в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Домбровиця — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Домбровиця — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбровиця — село в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Дубровиця (Домбровиця) — село в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Дубровиця (Домбровиця) — село в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Домбровиця — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Домбровиця — частина села Слупя в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Домбровиця — частина села Хростова в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Домбровиця — колонія в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства

 Домбровиця-Дужа — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Дубровиця Мала (Домбровиця Мала) — село в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Дубровиця (значення)
 Домброва

Примітки